«You and I» (Tú y yo en inglés) puede referirse a:

Cine 
 «You and I» (2011), película dirigida por Roland Joffé.

Música 

 «You and I» (1996), canción de Scorpions.
 «You and I» (2004) canción de Celine Dion.
 «You and I» (2008), canción de t.A.T.u.
 «You and I» (2009), canción de Medina.
 «You  and I» (2010), canción de Bom de 2NE1.
 «Yoü and I» (2011), canción de Lady Gaga.
 «You and I» (2014), canción de One Direction.
 «You and I», canción de Amanda Wilson.
 «You and I», canción de Eddie Rabbit.
 You And I, canción del año 1995 interpretada por el grupo sueco Ace of Base
 You and I, álbum póstumo de Jeff Buckley